Sexto Julio César puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Sexto Julio César (cónsul 157 a. C.).— Cónsul en el año 157 a. C.
 Sexto Julio César (cónsul 91 a. C.).— Cónsul en el año 91 a. C.
 Sexto Julio César (flamen quirinalis).— Flamen quirinalis, quizá el mismo gobernador de Siria.
 Sexto Julio César (gobernador de Siria).— Gobernador de Siria en el periodo 47-46 a. C.
 Sexto Julio César (pretor 208 a. C.).— Pretor en el año 208 a. C.
 Sexto Julio César (pretor 123 a. C.).— Pretor en el año 123 a. C.